El término Baudreville puede referirse a:

Baudreville, comuna francesa situada en la región de Centro-Valle de Loira.
Baudreville, comuna francesa situada en la región de Baja Normandía.